Fistuliporidae är en familj av mossdjur. Fistuliporidae ingår i ordningen Cystoporida, klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Fistuliporidae finns 11 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Fistuliporidae